Die Eerste Divisie 1990/91 war die 35. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 1990 und endete am 11. Mai 1991.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 38 Saisonspiele. Der Meister stieg direkt in die Eredivisie auf. Die Saison war in sechs Zeiträume unterteilt. Die sechs Staffelsieger spielten in zwei Gruppen zu je drei Teams um den Aufstieg. Die beiden Gruppensieger kämpften im Finale um das zweite Aufstiegsticket. Der Unterlegene bekam eine zweite Chance gegen den 16. der Eredivisie.

Die sechs Staffeln bestanden aus den Spieltagen 1–6, 7–12, 13–18, 19–24, 25–30 und 31–36. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten. War auch der schon qualifiziert, ging der Platz an den besten nicht qualifizierten Verein.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 15 und 17 bis 19 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger BVV Den Bosch und HFC Haarlem aus der Eredivisie, sowie VC Vlissingen aus dem Amateurbereich. DS '79 wurde umbenannt in Dordrecht '90 und PEC Zwolle’82 in FC Zwolle.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-offs 
Die sechs Staffelsieger spielten um zwei Startplätze für die folgende Saison in der Eredivisie. Die Spiele fanden zwischen dem 18. Mai und 22. Juni 1991 statt.

 Finale

|}
VVV-Venlo stieg damit in die Eredivisie auf. Der Unterlegene bekam eine zweite Chance gegen den 16. der Eredivisie.

 Eerste Divisie/Eredivisie

|}
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1990/91